Aloha (groet), een groet in het Hawaiiaans die onder andere hallo en tot ziens betekent
Aloha (geslacht), een geslacht van cidaden
Aloha (Oregon), een plaats in de Amerikaanse staat Oregon
Aloha (single), een nummer van de Franse dj Møme uit 2016
Aloha (weekblad), Nederlands underground weekblad, vroeger ook bekend als "Hitweek"
ALOHA (protocol), een algoritme voor het toewijzen van een kanaal met multiple access
Aloha 'Oe, het bekendste lied van Liliuokalani
Aloha Airlines, een Hawaïaanse luchtvaartmaatschappij
Aloha Beverly Hills: Part 1 & 2, afleveringen van Beverly Hills, 90210
Aloha Golf Club, een golfclub aan de Costa del Sol in Spanje
Aloha Stadium, een stadion in Honolulu, Hawaii
Aloha Tower, een toren in Honolulu, Hawaii
Aloha, Scooby-Doo!, een Amerikaanse animatiefilm
Aloha (film), Amerikaanse film uit 2015